Nickelodeon – amerykański kanał dla dzieci
 Nick – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Lidzbark
 Nick – pseudonim
 Nick – aliancka nazwa kodowa japońskiego myśliwca Kawasaki Ki-45